Käräjäkallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käräjäkallio (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Käräjäkallio (ö i Birkaland), Sydvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar